Huatang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huatang Xiang (socken i Kina), Hunan, 
 Huatang (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar